Покушение:
 Покушение на преступление
 Покушение на жизнь. Для высокопоставленного лица, см. также Аттентат.
 «Покушение» — чехословацкий фильм 1964 года
 «Покушение» — советский фильм 1987 года
 «Покушение» — российский фильм 2004 года
 «Покушение» — белорусский телесериал 2010 года